Кольц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кольц, Аниза (род. 1928) — люксембургская писательница.
 Кольц, Вилли (1887—1942) — немецкий педагог, руководитель педагогического колледжа в Ростоке.